Le district de Sankt Pölten-Land est une subdivision territoriale du Land de Basse-Autriche en Autriche.

Géographie

Relief

Lieux administratifs voisins

Économie et infrastructures

Communes 
Depuis le , le district de Sankt Pölten-Land est composé de 45 communes :

 Altlengbach
 Asperhofen
 Böheimkirchen
 Brand-Laaben
 Eichgraben
 Frankenfels
 Gablitz
 Gerersdorf
 Hafnerbach
 Haunoldstein
 Herzogenburg
 Hofstetten-Grünau
 Inzersdorf-Getzersdorf
 Kapelln
 Karlstetten
 Kasten bei Böheimkirchen
 Kirchberg an der Pielach
 Kirchstetten
 Loich
 Maria-Anzbach
 Markersdorf-Haindorf
 Mauerbach
 Michelbach
 Neidling
 Neulengbach
 Neustift-Innermanzing
 Nußdorf ob der Traisen
 Ober-Grafendorf
 Obritzberg-Rust
 Perschling
 Pressbaum
 Prinzersdorf
 Purkersdorf
 Pyhra
 Rabenstein an der Pielach
 St. Margarethen an der Sierning
 Schwarzenbach an der Pielach
 Statzendorf
 Stössing
 Traismauer
 Tullnerbach
 Weinburg
 Wilhelmsburg
 Wölbling
 Wolfsgraben

Notes et références 

Sankt Pölten-Land